Ферна́ндес () — поширене прізвище іспанського походження, патронім, утворений від чоловічого імені Фернандо. Також розповсюджене в країнах Латинської Америки. Відомі носії:

 Айтор Фернандес Абаріскета (1991) — іспанський футболіст, воротар
 Альберто Фернандес (1959) — прем'єр-міністр Аргентини (2003—2008)
 Альберто Гомес Фернандес (1980), відомий як Нагоре — іспанський футболіст
 Альваро Фернандес (1985) — уругвайський футболіст
 Анібаль Фернандес (1957) — прем'єр-міністр Аргентини (2009—2011)
 Арнольдо Ібаньєс-Фернандес (1927) — український кінематографіст іспанського походження, Заслужений діяч мистецтв України
 Аугусто Фернандес (1986) — аргентинський футболіст
 Бенедікт Фернандес (1985) — німецький футболіст
 Борха Фернандес (1981) — іспанський футболіст
 Гійон Фернандес (1986) — нідерландський футболіст
 Гонсало Фернандес де Овьєдо і Вальдес (1478 — 1557) — іспанський історик і письменник
 Даніель Фернандес Артола (1983) — іспанський футболіст
 Джордж Фернандес ( 1930) — індійський політичний і державний діяч.
 Домінік Фернандес ( 1929) — французький письменник
 Еміліо Фернандес (1904—1986) — мексиканський актор, кінорежисер і сценарист
 Жаклін Фернандес (англ. Jacqueline Fernandez;  1985) — індійська і шрі-ланкійська актриса змішаного походження.
 Крістіан Фернандес Салас (1985) — іспанський футболіст, захисник
 Крістіна Фернандес де Кіршнер (1953) — аргентинський політик, президент Аргентини (2007—2015)
 Ксав'єр Фернандес (1976) — іспанський яхтсмен, олімпійський чемпіон.
 Леонель Фернандес Рейна (1953) — домініканський політик, президент Домініканської Республіки (1996—2000 та 2004—2012)
 Лоренсо Фернандес (1900 —1973) — уругвайський футболіст, переможець першого чемпіонату світу
 Луїс Фернандес (1959) — французький футболіст та футбольний тренер іспанського походження
 Лукас Фернандес (1993) — данський футболіст
 Маріо Фернандес (1922) — аргентинський футболіст
 Марсело Андрес Сільва Фернандес (1989) — уругвайський футболіст
 Матіас Фернандес (1986) — чилійський футболіст
 Менні Фернандес (1974) — канадський хокеїст
 Просперо Фернандес Ореамуно — 11-й президент Коста-Рики
 Роберто Фернандес (1954) — парагвайський футболіст
 Серхіо Фернандес Гонсалес (1977) — іспанський футболіст
 Федеріко Фернандес (1989) — аргентинський футболіст
 Фелікс Фернандес (1967) — мексиканський футболіст
 Фернандо Фернандес Ескрібано (1979) — іспанський футболіст і футбольний тренер
 Хав'єр Фернандес (1991) — іспанський фігурист
 Хосе Карлос Фернандес Васкес (1987) — іспанський футболіст
 Хосе Мануель Фернандес Реєс (1989) — іспанський футболіст
 Хосе Марія Монтеалегре Фернандес — 3-й президент Коста-Рики
 Хосе Фернандес Мадрид (1991) — член Тріумвірату Сполучених Провінцій Нової Гранади
 Хосе Хоакін Трехос Фернандес — 32-й президент Коста-Рики
 Хуан Фернандес (1536 — 1604) — іспанський мореплавець і відкривач земель
 Хуніор Фернандес (1988) — чилійський футболіст

Див. також 
 Ернандес

Іспанські прізвища